Friend ("amico" in inglese) può riferirsi a:

Geografia

Friend – comunità non incorporata della Contea di Finney, Kansas
Friend – città della Contea di Saline, Nebraska

Musica 
Friend – EP dei Grizzly Bear del 2007
Friend – singolo di Gracie Abrams del 2020

Persone 
Clarence Lewis Friend – astrofilo statunitense
George Friend – calciatore inglese
Larry Friend – cestista statunitense
Lovick Friend – militare britannico
Rob Friend – calciatore canadese
Rupert Friend – attore britannico
Russel Friend – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense

Altro 
Friend – attrezzo da arrampicata